Piatier peut désigner :
 André Piatier (1914-1991), statisticien, économiste et psychologue social français ;
 Jacqueline Piatier (1921-2001), journaliste et critique littéraire française.